Fitun (tetum für „Stern“) steht für:

 FC Estudante Fitun Lorosae, Fußballverein aus Dili, Osttimor
 Fitun Leo Sae, Fußballverein aus Oe-Cusse Ambeno, Osttimor
 Fitun Matebian, Fußballverein aus Baucau, Osttimor

Fitunist der Name von:
 Kampfname von Gabriel Ximenes (1956–2009), osttimoresischer Politiker
 Kampfname von Guilherme Soares, osttimoresischer Freiheitskämpfer
 Fitun Fuik, osttimoresischer Schriftsteller

FITUN ist die Abkürzung von:

 Frente Iha Timor Unidos Nafatin, osttimoresische Widerstandsgruppe (gegründet 1986)

Abkürzung